

Покровський район — колишній район, Іссик-Кульська область

Покровський район — муніципальний район, Орловська область

 Покровський район — колишній район, Башкирська АРСР (1937-1962)
 Покровський район — колишній район, Владимирська область (1945-1960)
 Покровський район — колишній район, Західносибірський край (1924-1935)
 Покровський район — колишній район, Оренбурзька область (1920-1959)
 Покровський район — колишній район, Свердловська область
 Покровський район — колишній район, Уральська область

Покровський район — район, Донецька область
 Покровський район — міський район, Кривий Ріг, Дніпропетровська область

 Покровський район — колишній район, Донецька область (1923-2020)
 Покровський район — колишній район, Дніпропетровська область (1923-2020)
 Покровський район — колишній район, Луганська область